Godwinson  ( en vieil anglais) est un patronyme anglo-saxon dérivé de l'anthroponyme Godwin, et signifiant « fils de Godwin ». Il est notamment porté par : 

Par ordre alphabétique : 
 Gyrth Godwinson (mort en 1066), noble anglo-saxon, quatrième fils de Godwin de Wessex et frère cadet de Harold II d'Angleterre ; 
 Harold Godwinson (mort en 1066), dernier roi anglo-saxon d'Angleterre ; 
 Léofwine Godwinson (mort en 1066), noble anglo-saxon, cinquième fils de Godwin de Wessex et frère cadet d'Harold II d'Angleterre ; 
 Sven Godwinson (mort en 1052), noble anglo-saxon, fils aîné de Godwin de Wessex et frère aîné d'Harold II d'Angleterre ; 
 Tostig Godwinson (mort en 1066), noble anglo-saxon, comte de Northumbrie, troisième fils de Godwin de Wessex ; 
 Wulfnoth Godwinson (mort en 1094), noble anglo-saxon, sixième fils de Godwin de Wessex et frère cadet d'Harold II d'Angleterre.

Notes et références 

Patronyme anglais